Georges Clément peut faire référence à :
 Georges Clément (1825-1871), une personnalité politique du canton de Fribourg, en Suisse ;
 Georges Clément (1902-?), un joueur de rugby à XV français ;
 Georges Clément (1917-1944), un agent du Special Operations Executive, section F (française).